Уве:

 Уве — немецкое мужское имя
 Уве Бенинг — немецкий бизнес-тренер.
 Уве, Эндрю (род. 1967) — нигерийский футболист, защитник.